Inherence é uma banda de metal extremo, formada em 2016 por João Limeira (Bateria) e Marcelo Liam (Guitarra) na cidade de São Paulo, Brasil. Após a entrada de Thiago Castor (Vocal) e Rafael B2 (Baixo) a banda completou o Line up e começaram a fazer shows em 2017. Lançaram seu primeiro Single, When Death Means Life em 2017, o debut "Dogma" com 10 faixas em 2018 e o EP "The Entrails of Human Desire" com 4 faixas em 2019. Atualmente a banda está se preparando para lançar o terceiro trabalho, mudando a proposta musical, voltada ao death metal combinando com o mathcore.

Início 
Em 2015, João Limeira (Bateria), que na época tocava na banda de hardcore Paura, conheceu Marcelo Liam (guitarra) no estúdio Dual Noise, em São Paulo. João convidou Marcelo para fazer parte de um projeto que combinaria metal extremo com hardcore e então, no primeiro ensaio, começaram a compor algumas músicas, que futuramente viriam a fazer parte do primeiro debut do Inherence, o Dogma. Em meados de 2016, Thiago Castor (vocal) é apresentado ao Marcelo, por um amigo em comum, sendo convidado a fazer parte da banda. O trio permaneceu sem baixista por alguns meses, até que Rafael B2 (baixo) entrou e fechou a formação da banda. O primeiro debut do Inherence passou por um longo processo de composição durante todo o ano de 2016, e apenas no ano seguinte, em 2017 é que a banda começou a fazer shows. Com alguns shows marcados e um clipe do single ''When death means life'' (música também disponível em plataformas digitais), o Inherence finalizou as gravações do seu debut, ''Dogma'', mixado e masterizado por Rogério Wecko no Dual Noise, e lançado em Março de 2018.

Origem do Nome 
Inherence, do inglês traduzido para o português é Inerência, a razão desse nome ser escolhido foi pelo significado, que é o estado (filosófico) de coisas que não se separam, no caso a música. Marcelo Liam (Guitarra) gostava desse significado e sugeriu a João Limeira (Bateria) que concordou e então a banda passou a chamar-se Inherence.

Dogma (2018) 
O debut Dogma foi composto em 2016, gravado em 2017 e lançado em março de 2018. Por ser o primeiro trabalho do Inherence, levou mais tempo para ser concluído porque parte da formação estava sendo completada ao mesmo tempo que as musicas estavam sendo compostas. Esse album possui uma combinação mais explícita de metal e hardcore.

The Entrails of Human Desire (2019) 
O segundo trabalho de Inherence intitulado de "The Entrails of Human Desire" seguiu uma linha mais para o metal extremo, como death metal, grindcore, black metal e mathcore, com 4 faixas, começou a ser composto no final de 2018, finalizado em 2019, gravado no estudio Arranha Sound em São Paulo por Luciano Nascimento e distribuído pela gravadora australiana 1054 Records.

Discografia 

 Dogma - (Independente, 2018)

Dogma Tracklist 

 The Chosen One
 Self Trepanation
 Cycle of Violence
 Cursed by Fate
 Art of Killing
 Dystopia
 When Life Means Death
 When Death Means Life
 Empire of Decay
 Slavery Design

 The Entrails of Human Desire - (1054 Records, 2019)

The Entrails of Human Desire Tracklist 

 God of Nothing
 Phantom Eye Syndrome
 Vile, but Divine
 Chapter of Human Carnage

Referências